Луціє Градецька і Рената Ворачова були чинними чемпіонками, але цього разу Ворачова вирішила не брати участі. Градецька грала в парі з Андрея Клепач, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Віра Душевіна і Катерина Макарова.

Анабель Медіна Гаррігес і Вірхінія Руано Паскуаль виграли титул, у фіналі перемігши пару Душевіна і Макарова з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

2008
Banka Koper Slovenia Open, парний розряд